Die Football League Third Division 1970/71 war die 44. Saison der Football League Third Division als dritthöchste englische Fußballliga. Drittligameister wurde Preston North End und daneben stieg auch der zweitplatzierte FC Fulham in die Football League Second Division auf. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Drittligasaison 1971/72 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Zweitligisten Blackburn Rovers und Bolton Wanderers die Plätze ein. Aus der Third Division in die Football League Fourth Division absteigen mussten der FC Reading, der FC Bury, die Doncaster Rovers und der FC Gillingham. Anstelle dieser Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1971/72 der Fourth-Division-Meister Notts County und die dahinter platzierten AFC Bournemouth (bis 1971 „Bournemouth & Boscombe Athletic“), Oldham Athletic sowie York City die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Weblinks 
 England 1970-71 (RSSSF)
 English Football League Tables

Einzelnachweise und Fußnoten 

1970/71
Fußballsaison 1970/71